De slalom voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 14 februari 2018 in het Yongpyong Alpine Centre in Pyeongchang. Regerend olympisch kampioene was de Amerikaanse Mikaela Shiffrin. Shiffrin eindigde ditmaal op de vierde plaats.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Startlijst
  Uitslag 1e run
  Uitslag 2e run

Vrouwen slalom